Sajama bezeichnet in Bolivien:
 Sajama – Vulkan in der Cordillera Occidental der westlichen Andenkette
 Nationalpark Sajama – um den gleichnamigen Vulkan gelegen
 Provinz Sajama – Provinz im Departamento Oruro
 Kanton Sajama – Kanton im Departamento Oruro
 Sajama (Oruro) – Ortschaft im Departamento Oruro
 Río Sajama – Fluss im Departamento Oruro
 Sajama-Linien – prähistorisches Kunstwerk